Ройтте:

 Ройтте — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Ройтте — округ в Австрии. Центр округа — город Ройтте.